Kiowa - uma tribo indígena

Localidades
Kiowa (Colorado)
Kiowa (Kansas)
Kiowa (Oklahoma)

Outros
OH-58 Kiowa

Desambiguação